Rašković ist der Familienname folgender Personen:

 Jovan Rašković (1929–1992), jugoslawischer Psychiater und Politiker
 Milanko Rašković (* 1981), serbischer Fußballspieler